Lake Cowan steht für:

 Lake Cowan, Antarktis
 Lake Cowan (Australien), West-Australien